afrykański pomór świń (łac. Pestis africana suum, ang. african swine fever, międzynarodowy skrót - ASF)
 klasyczny pomór świń (łac. Pestis clasica suum, ang. classical swine fever, międzynarodowy skrót – CSF)